L’association Life Project 4 Youth Foundation Inc. a été créée en  aux Philippines afin d’accompagner l’insertion sociale et professionnelle de Jeunes en situation de grande exclusion.

Life Project 4 Youth Alliance est une fédération de 17 organisations dans 13 pays dont la mission est le développement de solutions innovantes pour l'inclusion professionnelle et sociale des Jeunes (17-24 ans) issus de l'extrême pauvreté et victimes d'exclusion.

LP4Y soutient l'inclusion décente de milliers de Jeunes et de leurs familles dans 57 programmes, 4 Life Project Centers, 15 Training Development Centers, 4 Little Angels Academies, 4 Green Villages, 2 LP4Y Labs en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique.

Depuis 2009, elle recense 3363 jeunes accompagnés à travers le monde.

Vision : Les jeunes victimes de l’exclusion sont capables d’entreprendre leur Projet de Vie à condition que quelqu’un leur offre un sourire, un regard de confiance, une parole de soutien, un peu d’espace. 

Mission : Life Project 4 Youth a pour objet l’insertion professionnelle et sociale de Jeunes en situation de grande précarité et frappés d’exclusion dans le monde.

Historique – Pourquoi LP4Y ? 

Aujourd’hui le monde compte 1,2 milliard de jeunes entre 15 et 24 ans. 550 millions, c’est-à-dire près d’un sur deux, souffrent de malnutrition, de maladies et de violences. En 2025, 1 milliard de jeunes vivront en dessous du seuil de pauvreté de 1,5€/jour.

Pour répondre à cette situation d’urgence, un groupe d’amis d’entrepreneurs et d’étudiants, en Europe et aux États-Unis, ont créé l’ONG LP4Y, 100 % vouée à l’insertion professionnelle et sociale de jeunes de 17 à 24 ans issus de la grande pauvreté et victimes d’exclusion : prisonniers, Jeunes mamans, abusés, jeunes déscolarisés, handicapés, jeunes des rues…

Fondée aux Philippines en , LP4Y Foundation Inc. a développé au cœur ou à proximité des bidonvilles, des incubateurs de projets entrepreneuriaux. Ces LIFE PROJECTS CENTERS (LPC) réunissent les conditions favorables au développement des projets de vie des jeunes pour les amener à l’autonomie financière et sociale et les rendre à leur tour acteur de développement dans leurs communautés. 

LP4Y les accompagne ainsi jusqu’à la réalisation de leur propre initiative entrepreneuriale : intégration en entreprise, poursuite d’études, création d’une activité économique, etc.

Solutions d'intégration

La pédagogie LP4Y  

Le jeune s’engage à participer au « Professional Training for Entrepreneurs » (PTE) à travers un parcours de 9 à 18 mois au sein d’un Life Project Center (LPC). Les LPC sont des incubateurs d’activités économiques situés dans ou à proximité des zones d’extrême pauvreté, au plus près des Jeunes et de leur environnement social. 

Ils y expérimentent la création, le développement et la gestion d’une activité micro-économique (Work), se construisent un bagage de connaissances académiques professionnalisant qu’ils n’ont pas eu la chance d’avoir par le biais de l’école (Learn) et sont accompagnés dans leur développement personnel au travers de la création de leur « projet de vie »  (Guide). 

Au sein d’une équipe de quinze membres, le jeune avance par étapes (Autonomie, Responsabilité, Management, Entrepreuneuriat) selon un parcours individualisé. A l’issue d’un parcours de 12 mois, en moyenne, dans les LPC, les jeunes sont en mesure de développer leur projet en autonomie. Le plus souvent il s’agit de l’intégration dans une entreprise (80 %), la reprise de leurs études (5 %) ou encore la  création ou la reprise d’une activité économique (5 %). On constate que 10 % des jeunes engagés dans les LPC quittent le programme avant leur certification et sans avoir réussi leur « intégration » mais que la moitié d’entre eux reviennent avant 6 mois pour poursuivre le programme et reprendre la construction de leur projet de vie.

Les Life Project Centers 

Fondée aux Philippines en , 
LP4Y Foundation Inc. compte aujourd'hui des programmes également au Vietnam et en Inde.

LP4Y aux Philippines 
 
Le Green Village, à Calauan Laguna accueille 3 Programmes : 
 Le Green Programme : Confection et ventes directes (entreprises, évènements) de produits alimentaires de qualité à base de fruits frais. 
 Le Green Garden : Culture et commercialisation de plantes aromatiques, fruits et légumes biologiques. 
 Eco Construction : Construction de bâtiments et ameublements en matériaux traditionnels. 

Le Life Project Center Tondo, Metro Manila accueille 3 Programmes dédiés à de Jeunes Mamans et une Nursery :
 Aurora : Création de produits uniques cousus et brodés.
 3S : Gestion d’une station solaire pour fournir aux habitants des bidonvilles des lanternes solaires à très bas prix.
 Bloom : Distribution directe de produits auprès de commerces de proximité.
 Nursery My Little Angels pour offrir un cadre de qualités aux enfants des Mamans alors qu'elles travaillent à construire leur avenir. 

Le Life Project Center Old Balara, Metro Manila accueille 2 Programmes :
 Natural Health Care : Production et commercialisation de produits cosmétiques à base d’herbes médicinales.
 Fashion 4 Youth : Création de T-shirts, sacs et pochettes imprimés de designs originaux.

Le Life Project Center Cebu, accueille 2 Programmes dont un au sein de la prison de Lapu-Lapu : 
 MyCraft : Création et commercialisation de bougies originales.
 Origin : Création et commercialisation de bijoux en matériaux naturels.

Le Life Project Center Iligan, accueille 2 Programmes dont un au sein de la prison d'Iligan et un dédié à des Jeunes sourds :
 HearUs! : Création et commercialisation de bijoux en matériaux naturels
 Origin : Création et commercialisation de bijoux en matériaux naturels. 

La Maison des Entrepreneurs, Taguig, Metro Manila. 

La Maison des Entrepreneurs est un lieu de formation, de rencontre, d’échanges, de soutien pour les Jeunes Entrepreneurs Philippins. Cette maison accueille ainsi le Stars Club, l’association des alumni de LP4Y, mais également le Club des Entrepreneurs, à savoir les partenaires de LP4Y, qui appuient l’action de LP4Y en y donnant des formations et des témoignages pour les Jeunes Managers et Entrepreneurs.

Elle est également un lieu de vie et de convivialité pour les Jeunes qui y habitent et qui font leurs premiers pas dans le monde professionnel décent.

LP4Y au Vietnam 
 
Life Project Center Quan Tam, Ho Chi Minh Ville : 
 Bread & Smiles : Confection et service de livraison de pains et pâtisseries de qualité.
 Lanterns & Lights : Création de luminaires en matériaux recyclés. 

Life Project Center North Saïgon, Ho Chi Minh Ville : 
 Seeds of Hope : Culture et commercialisation de plantes issues de l’agriculture urbaine.

Life Project Center Song Hong, Hanoi:
 Song Hong 1 : Création et gestion d’un lieu d’accueil d’évènements pour entreprises et autres organisations.

LP4Y en Inde 

Life Project Center Pahar Gang, New Delhi : Un programme ouvert en 

Life Project Sangham Vihar, New Delhi : Un programme en cours de lancement

Life Project Kalighat, Calcutta : Un programme ouvert en

Notes et références

Liens externes 

Association ou organisme caritatif
Fondation
Association fondée en 2009